Cusick pode se referir a:

Pessoas
Henry Ian Cusick

Localdiades
Cusick (Washington)

Desambiguação